

События 

 Победитель XI олимпиады Леохар из Мессении. Фанас из Мессении победил в длинном беге.
 Бегство мессенца Ликиска и его дочери в Спарту.
 Поход Тиглатпаласара III на север к странам Наири.
 Битва лакедемонян и аргивян, с каждой стороны было триста воинов, в битве погибли все, кроме двух аргивян.
 Мальта колонизирована греками

Римское царство 
 Царь: Ромул.

См. также

Примечания